|-
| 36701 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36702 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36703 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36704 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36705 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36706 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36707 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36708 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36709 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36710 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36711 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36712 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36713 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36714 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36715 - ||  || 6 septembrie 2000 || Elmira || 
|-
| 36716 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36717 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36718 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36719 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36720 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36721 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36722 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36723 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36724 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36725 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36726 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36727 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36728 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36729 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36730 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36731 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36732 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36733 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36734 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36735 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36736 - ||  || 7 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36737 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36738 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36739 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36740 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36741 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36742 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36743 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36744 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36745 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36746 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36747 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36748 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36749 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36750 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36751 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36752 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36753 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36754 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36755 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36756 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36757 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36758 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36759 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36760 - ||  || 4 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36761 - ||  || 4 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36762 - ||  || 10 septembrie 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 36763 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36764 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36765 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36766 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36767 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36768 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36769 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36770 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36771 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36772 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36773 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36774 Kuittinen ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36775 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36776 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36777 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36778 - ||  || 19 septembrie 2000 || Kvistaberg || 
|-
| 36779 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36780 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36781 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36782 - ||  || 20 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 36783 - ||  || 23 septembrie 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 36784 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36785 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36786 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36787 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36788 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36789 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36790 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36791 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36792 - ||  || 25 septembrie 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 36793 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36794 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36795 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36796 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36797 - ||  || 25 septembrie 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 36798 - ||  || 25 septembrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 36799 - ||  || 26 septembrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 36800 Katarinawitt ||  || 28 septembrie 2000 ||  || 
|-